Wargasm bezeichnet:

 eine englische Electro-Rock-Band, siehe Wargasm (englische Band)
 eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Wargasm (US-amerikanische Band)
 ein Computerspiel, siehe Wargasm (Computerspiel)